

Persone 
 Arturo Massolo  (1909-1966) – filosofo e storico della filosofia italiano
 Giampiero Massolo (1954) – funzionario e diplomatico italiano 
 Pietro Massolo (1520-1590) – religioso e letterato italiano

Pagine correlate 
Massola